Buena Vista (spanisch für „schöne Aussicht“) steht für:

Orte in Argentinien:
 Buena Vista (Catamarca)
 Buena Vista (Formosa)
 Buena Vista (Tucumán)

Orte in Bolivien:
 Buena Vista (Santa Cruz), Ortschaft im Departamento Santa Cruz
 Buena Vista (Tarija), Ortschaft im Departamento Tarija
 Kanton Buena Vista (Santa Cruz), Kanton im Departamento Santa Cruz
 Kanton Buena Vista (Tarija), Kanton im Departamento Tarija in Bolivien
 Municipio Buena Vista, Landkreis im Departamento Santa Cruz

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buena Vista (Alabama)
 Buena Vista (Colorado)
 Buena Vista (Georgia)
 Buena Vista (Illinois)
 Buena Vista (Kalifornien)
 Buena Vista (Michigan)
 Buena Vista (Mississippi), im Chickasaw County
 Buena Vista (New Mexico)
 Buena Vista (Pennsylvania)
 Buena Vista (Tennessee)
 Buena Vista (Texas), im El Paso County
 Buena Vista (Virginia)
 Buena Vista (Alma), Wisconsin
 Buena Vista (Grant County), Ortschaft in Wisconsin
 Buena Vista (Waukesha County), Ortschaft in Wisconsin
 Buena Vista (Portage County), Town(ship) in Wisconsin
 Buena Vista (Richland County), Town(ship) in Wisconsin
 Buena Vista (Pecos County, Texas), ehemaliger Ort

Weitere Orte:
 Buena Vista (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan in Kanada
 Buena Vista (Coahuila), im Norden Mexikos
 Buena Vista (Peru), archäologische Stätte
 Buena Vista (Venezuela)

Produktionsbereiche der The Walt Disney Company:
 Buena Vista Motion Pictures Group, ehemalige Bezeichnung (bis 2007) des Filmproduktion-Zweigs des Disney-Konzerns, Walt Disney Motion Pictures Group
 Buena Vista Music Group, ehemalige Bezeichnung (bis 2007) der Disney Music Group, siehe The Walt Disney Company#Disney Music Group
 Buena Vista Distribution sowie Buena Vista International, die bis 2007 gebräuchliche Bezeichnung des weltweiten Filmverleihers Walt Disney Studios Motion Pictures
 Buena Vista Interactive, ehemalige Bezeichnung für die Software-Abteilung, heute Disney Interactive Studios

im NRHP gelistete Objekte:
 Buena Vista Archeological Historic District, in Puposky, Minnesota, ID-Nr. 96001311
 Buena Vista Colored School, in Buena Vista, Virginia, ID-Nr. 03000191
 Buena Vista Cotton Gin, in Port Gibson, Mississippi, ID-Nr. 74001059
 Buena Vista Downtown Historic District, in Buena Vista, Virginia, ID-Nr. 09000792
 Buena Vista Farms, in Old Fields, West Virginia, ID-Nr. 85001594
 Buena Vista Heights Historic District, in Athens, Georgia, ID-Nr. 99001029
 Buena Vista Historic District, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 80003786
 Buena Vista House, in East Troy, Wisconsin, ID-Nr. 78000143
 Buena Vista Park Historic District, in Tulsa, Oklahoma, ID-Nr. 07000919
 Buena Vista Vineyards-Buena Vista Vinicultural Society, in Sonoma, Kalifornien, ID-Nr. 86001902

Weiteres:
 Buena Vista Ferry, USA
 Buena Vista Social Club, karibische Band

Siehe auch:
 Buenavista
 Boa Vista
 Bona Vista